Sezon 1966/1967 był 29. sezonem Mistrzostw Albanii w piłce nożnej. W rozgrywkach brało udział 12 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna 17 Nëntori Tirana. Nowym mistrzem Albanii został zespół Dinamo Tirana. Tytuł króla strzelców zdobył Medin Zhega, który w barwach klubu Vllaznia Szkodra strzelił 19 goli.

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 

1966 w piłce nożnej
1967 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Albanii